Józef Bielski (kasztelan halicki)